Вя́ртсиля:

 Вяртсиля — посёлок городского типа в Сортавальском районе Карелии.
 Вяртсиля — многосторонний пункт пропуска через Российско-финляндскую границу на территории Сортавальского района Республики Карелия.
 Вяртсиля — пограничная железнодорожная станция в Сортавальском районе Республики Карелии.
Вяртсиля  — посёлок в провинции Северная Карелия, Финляндия.
 Вяртсиля — финская машиностроительная компания.